Чемпіонат Сан-Марино з футболу 1989—1990 — 5-й сезон чемпіонату Сан-Марино з футболу. 2 клуби-аутсайдери вибували до Серії А2. Найкращі чотири клуби з Серії А1 та два з Серії А2 брали участь у плей-оф для визначення чемпіона, яким став «Ла Фіоріта».

Учасники 

У чемпіонаті брали участь 10 команд.

Турнірна таблиця

Плей-оф 
У плей-оф брали участь найкращі клуби з Серії А1 та Серії А2. Команда, яка програла двічі, вибуває.

Перший раунд

Другий раунд

Третій раунд

Четвертий раунд

Півфінал

Фінал

Посилання 
 Чемпіонату Сан-Марино 1989—1990 на RSSSF 
 Офіційний сайт чемпіонату Сан-Марино 

1989–1990
Сан-Марино
Сан-Марино